Ruta 12 o Carretera 12 es la denominación de varias carreteras:

Argentina  
 Ruta Nacional 12.
 Ruta Nacional A012, en la Provincia de Santa Fe.
 Ruta Provincial 12, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 12, en la Provincia de San Juan.
 Ruta Provincial 12, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta Nacional 12, carretera internacional en el Departamento de Oruro perteneciente a la Red Vial Fundamental de Bolivia

Chile 
 Ruta 12, carretera nacional en la Región de Arica y Parinacota.

España 
 Ruta P-12.
 Ruta TF-12, en la isla de Tenerife.
 Ruta Ma-12, en las islas Baleares.
 Ruta J-12.

Estados Unidos 
 Ruta 12 en Idaho.
 Ruta 12 en Illinois.
 Ruta de Rhode Island 12.
 Ruta Estatal de California 12.
 Carretera de Nebraska 12.

Paraguay  
 Ruta 12.

Uruguay 
 Ruta 12.

Ruta 012